Die 1. Bundesliga Pool 2002/03 war die 13. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 14. September 2002 und endete am 4. Mai 2003. Deutscher Meister wurde der 1. PBC Fulda, der den Titel nach 1999 zum zweiten Mal gewann.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2002
Poolbillardveranstaltung 2002
Poolbillardveranstaltung 2003